

Religión

Santos 
 San Lorenzo, diácono y mártir; Festividad: 10 de agosto;
 San Lorenzo de Brindisi, presbítero y doctor de la Iglesia; Festividad: 21 de julio;
 San Lorenzo Ruiz, mártir; Festividad: 28 de septiembre;
 San Lorenzo de Canterbury, obispo; Festividad: 2 de febrero;
 San Lorenzo de Fraxanone, monje; Festividad: 30 de diciembre;
 San Lorenzo de Novara, presbítero y mártir; Festividad: 30 de abril;
 San Lorenzo de Siponte, obispo; Festividad: 7 de febrero;
 San Lorenzo Giustiniani, obispo; Festividad: 8 de enero;
 San Lorenzo O'Toole, obispo; Festividad: 14 de noviembre;
 San Lorenzo Han I-hyong, catequista y mártir; Festividad: 20 de septiembre;

Advocación mariana 

 Virgen de San Lorenzo, advocación mariana católica de Valladolid, España.

Arqueología 

 el pucará de San Lorenzo, yacimiento arqueológico en Chile.
 San Lorenzo (zona arqueológica), yacimiento arqueológico de la cultura olmeca en México.

Arquitectura 

 Arco de San Lorenzo, Jaén, España;
 Puente de San Lorenzo, puente romano que une las provincias de Zamora y Salamanca sobre el río Tormes en Castilla y León.
 .
Edificios religiosos
 .
 .
 .

Astronomía 

 Lágrimas de San Lorenzo, lluvia de meteoritos en la constelación de Perseus.

Deporte 

 Club Atlético San Lorenzo de Almagro, institución deportiva de Buenos Aires, Argentina
Club Atlético San Lorenzo de Almagro (baloncesto) equipo de baloncesto del club homónimo.
Club Atlético San Lorenzo de Almagro (fútbol femenino) equipo de fútbol femenino del club homónimo.
 Club Atlético San Lorenzo de Méndez, institución deportiva de Tarija, Bolivia.
 Club Atlético San Lorenzo, institución deportiva de Mar del Plata, Argentina;
 Club Sportivo San Lorenzo, institución deportiva de Paraguay;
 Club Deportivo San Lorenzo de Almagro, institución deportiva de Chiclayo, Perú;
 Club Atlético San Lorenzo de Dolores, institución deportiva de Dolores, Uruguay.
 Club Social y Deportivo San Lorenzo de Perito Moreno, institución deportiva de Perito Moreno, Santa Cruz, Argentina.

Geografía 

 .
 :
 Playa de San Lorenzo, playa urbana de Gijón, España.
 Cerro San Lorenzo, eminencia de Argentina;
 .

Hidrografía 

 río San Lorenzo, curso de agua de Argentina;
 río San Lorenzo, curso de agua que discurre entre Estados Unidos y Canadá;
 vía marítima del San Lorenzo, sistema de canales que une el Océano Atlántico con el Lago Superior, entre Estados Unidos y Canadá.

Historia 

 :
 Combate de San Lorenzo (1813), batalla entre España y las Provincias Unidas del Río de la Plata en San Lorenzo, Santa Fe, Argentina.
 Campo de San Lorenzo (1814), Enfrentamiento entre España y las Provincias Unidas del Río de la Plata en San Lorenzo, Salta, Argentina.
 :
 Tratado de San Lorenzo de 1790, pacto entre Gran Bretaña y España por los asentamientos coloniales en la costa noroeste de América;
 tratado de San Lorenzo de 1795, pacto por el que se definieron las fronteras entre Estados Unidos y las colonias españolas en Norteamérica;
 San Lorenzo de Aburrá, resguardo fundado en 1616, antecedente de Medellín.

Divisiones administrativas

Argentina 

 Altos de San Lorenzo, localidad en el partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires;
 Villa Parque San Lorenzo, localidad en el partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires;
 Departamento San Lorenzo, división administrativa de la Provincia del Chaco;
 San Lorenzo, localidad de la Provincia de Córdoba;
 San Lorenzo, localidad de la Provincia de Corrientes;
 Villa San Lorenzo, localidad de la Provincia de Salta;
 San Lorenzo, localidad de la Provincia de Santa Fe;
 Departamento San Lorenzo, división administrativa de la Provincia de Santa Fe.

Bolivia 

 San Lorenzo, ciudad y municipio en el Departamento de Tarija.
 San Lorenzo de Pampa, comunidad en el Departamento del Beni.

Brasil 

 San Lorenzo de la Mata (São Lourenço da Mata), municipio del Estado de Pernambuco.

Colombia 

 San Lorenzo, localidad del departamento de Nariño.

Costa Rica 

 San Lorenzo de Tarrazú, localidad en la provincia de San José;
 San Lorenzo de Flores, localidad en provincia de Heredia.

Chile 

 San Lorenzo de Tarapacá, localidad en la Región de Tarapacá.

Ecuador 

 San Lorenzo, localidad en la provincia de Esmeraldas.

El Salvador 

 San Lorenzo, municipio en el departamento de San Vicente;
 San Lorenzo, municipio en el departamento de Ahuachapán.

España 

 San Lorenzo, antigua localidad en la provincia de Las Palmas;
 San Lorenzo de El Escorial, municipio en la Comunidad de Madrid;
 San Lorenzo de Calatrava, municipio de la provincia de Ciudad Real;
 San Lorenzo del Cardezar, (oficialmente en catalán Sant Llorenç des Cardassar), municipio de las Islas Baleares;
 San Lorenzo de Tormes, municipio de la provincia de Ávila;
 San Lorenzo de la Parrilla, municipio de la provincia de Cuenca;
 San Lorenzo del Flumen, localidad del municipio de Lalueza, provincia de Huesca;
 San Lorenzo, localidad del municipio de Ponferrada, provincia de León;
 San Lorenzo de Tábara, barrio del municipio de Tábara, provincia de Zamora;
 San Lorenzo, barrio de la ciudad de Córdoba.
 San Lorenzo, barrio de la ciudad de Segovia.

Estados Unidos 

 San Lorenzo, localidad en el estado de California;
 San Lorenzo, localidad en el estado de Nuevo México.

Guatemala 

 San Lorenzo, municipio del departamento de San Marcos;
 San Lorenzo, municipio del departamento de Suchitepéquez.

Honduras 

 San Lorenzo, localidad del departamento Valle.

Italia 

 San Lorenzo (Italia), localidad en Calabria;
 San Lorenzo al Mare, localidad en Liguria;
 San Lorenzo Bellizzi, localidad en Calabria;
 San Lorenzo del Vallo, localidad en Calabria;
 San Lorenzo di Sebato, localidad en Trentino-Alto Adigio;
 San Lorenzo in Banale, localidad en Trentino-Alto Adigio;
 San Lorenzo in Campo, localidad en Trentino-Alto Marcas;
 San Lorenzo Isontino, localidad en Friuli-Venecia Julia;
 San Lorenzo Maggiore, localidad en Campania;
 San Lorenzo Nuovo, localidad en Viterbo;

México 

 San Lorenzo Albarradas, localidad en el estado de Oaxaca;
 San Lorenzo, localidad en el estado de Chihuahua;
 San Lorenzo, localidad en el estado de Guanajuato;
 San Lorenzo, localidad en el estado de Michoacán;
 San Lorenzo, localidad en el estado de Oaxaca;
 San Lorenzo León Félix, localidad en el municipio de Altar, en el estado de Sonora;
 San Lorenzo Tezonco, localidad en el Distrito Federal.
 Hacienda de San Lorenzo, localidad de Parras de la Fuente, en el estado de Coahuila.

 Nicaragua 

 San Lorenzo, municipio en el departamento de Boaco.
 Playa San Lorenzo, en el Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca.
 Río San Lorenzo, cruza el departamento de Boaco y desemboca en el Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca.

 Panamá 

 San Lorenzo, fuerte colonial.
 San Lorenzo, distrito en la provincia de Chiriquí.
 San Lorenzo, corregimiento de la provincia de Chiriquí.

 Paraguay 

 San Lorenzo, localidad del departamento Central.

 Perú 

 Distrito de San Lorenzo, división administrativa en el Departamento de Junín;
 Distrito de San Lorenzo de Quinti, división administrativa en la provincia de Huarochirí, Lima;
 San Lorenzo, ciudad del Departamento de Loreto.

 Puerto Rico 

 San Lorenzo, municipio;
 San Lorenzo, barrio en el municipio homónimo.

 Venezuela 

 San Lorenzo, localidad en el Estado Nueva Esparta.

 San Lorenzo Mártir de Caranapuey, localidad en el sur oeste del Estado Sucre.

 Música 

 Marcha de San Lorenzo''', marcha militar argentina.